Squadron est la traduction en anglais d'escadron et peut faire référence à :

Patronymes  
 Daniel Squadron (1979-), homme politique américain.

Divers 
 Squadron, série télévisée britannique (1982)
On le trouve dans le nom anglophone de diverses formations militaires :
 escadrons de chasse de l'United States Air Forces : 510th Fighter Squadron, 334th Fighter Squadron et de nombreux autres forces aériennes
 escadrons de drones : 80 UAV Squadron
 dans la marine : Mediterranean Squadron, Pacific Squadron
 escadron dans des univers de fiction :
 équipes de super-héros : All-Star Squadron, Escadron Alpha (Alpha Squadron)
 Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars: Battlefront - Renegade Squadron
 Ace Combat: Squadron Leader